Zkh peut faire référence à :
 Zakhozhaj, un catalogue d'étoiles proches du système solaire.
 C'est le code ISO du korasmien, langue jadis parlée par les Korasmiens